Union des centristes et des écologistes peut désigner :
 l'Union des centristes et des écologistes, premier nom de l'Union des centristes, parti politique grec fondé en 1992 ;
 l'Union des centristes et des écologistes, parti politique français fondé en 2021 en scission de l'Union des démocrates et des écologistes.